Sambuca kan syfta på:

 Sambuca, en italiensk örtlikör

Geografi

Italien 

 Sambuca di Sicilia, ort och kommun i regionen Sicilien i sydvästra Italien
 Sambuca Pistoiese, kommun, Toscana, Provincia di Pistoia, 
 Sambuca (ort i Italien), Toscana, Province of Florence, 

Robotskapade Italienförgreningar